Pinkwart ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pinkwart (* 1960), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Doris Pinkwart (1936–2021), deutsche Klassische Archäologin und Bibliothekarin
 Horst Pinkwart (1920–1998), Brigadegeneral der Bundeswehr